Antroponímia:
 Salut (prenom), prenom femení català
 Topònims (la majoria relacionats amb la Mare de Déu de la Salut):
 Municipis, barris i entitats de població:
La Salut, barri de Barcelona
La Salut, barri de Badalona
La Salut, entitat de població de Sabadell
Maria de la Salut, municipi de Mallorca
 Esglésies:
Ermita de la Salut (el Papiol) (Baix Llobregat)
La Salut (Sant Feliu de Pallerols) (Garrotxa)
La Salut (Sant Feliu de Llobregat) (Baix Llobregat)
Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Sabadell)
Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Terrades)

 Festivitats:
 Aplec de la Salut, festivitat de Sabadell